Premetro steht für
 Premetro Antwerpen
 Premetro Brüssel
 Premetro Buenos Aires